Hier vindt men de wedstrijden, spelerskern en statistieken van KVC Westerlo in het seizoen 2017/18.

Spelerskern

Oefenwedstrijden
Hieronder een overzicht van de oefenwedstrijden die KVC Westerlo in de aanloop naar het seizoen 2017/18 zal spelen.

Proximus League

Periode 1

Wedstrijden

Overzicht

Klassement

Periode 2

Wedstrijden

Overzicht

Klassement

Totaalklassement

Play-off III
Omdat Westerlo geëindigd is op een zevende plaats in het totaalklassement, doet deze ploeg mee in play-off III. In deze play-off III strijden ze samen met Roeselare, Tubeke en Union. De ploeg die op het einde van de zesde speeldag laatste staat, degradeert naar de eerste amateurklasse.

Wedstrijden

Opstelling Westerlo: Van Langendonck, Biset, Dewaele, Van Den Bogaert, Oto’o, Van Eenoo, Heymans (90'   Corstjens), Soumah, Rommens, Naessens (84'   Osaguona), Buyl (73'   De Ceulaer)

Opstelling Westerlo: Van Langendonck, Biset, Dewaele, Van Den Bogaert, Oto’o, Van Eenoo, Heymans (89' 10px Corstjens), Soumah, Rommens, Naessens (81' 10px Osaguona), Buyl (66' 10px De Ceulaer)

Opstelling Westerlo: Van Langendonck, Biset, Dewaele, Van Den Bogaert, Oto’o, Van Eenoo, Heymans (76' 10px Osaguona), Soumah, Rommens (58' 10px Alessandro), Naessens, Buyl (65' 10px De Ceulaer)

Opstelling Westerlo: Van Langendonck, Biset, Dewaele, Van Den Bogaert, Oto’o (70' 10px Van Genechten), Van Eenoo, Heymans (58' 10px Alessandro), Soumah (46' 10px Corstjens), Rommens, Naessens, Buyl

Opstelling Westerlo: Van Langendonck, Biset, Dewaele, Van Den Bogaert, Corstjens, Van Eenoo, Alessandro, Soumah (82' 10px Van Genechten), Rommens, Naessens (31' 10px De Ceulaer), Buyl (75' 10px Osaguona)

Opstelling Westerlo: Van Langendonck, Biset, Dewaele, Van Den Bogaert (73' 10px De Ceulaer), Corstjens (RUST 10px Rougkalas), Heymans, Alessandro, Soumah, Rommens, Bernardinho (RUST 10px Osaguona), Buyl

Klassement

Regels voor opmaak klassement:1) Punten 2) Punten zonder afronding 3) Eindrangschikking totaalklassement
: Degradeert na dit seizoen naar de eerste klasse amateurs

Beker van België

Belgische voetbalclub 2017/18
KVC Westerlo naar seizoen